Nejc Sotlar, slovenski hokejist, * 8. junij 1985, Slovenija.

Sotlar je v slovenski ligi igral za kluba  HK Tivoli in HD HS Olimpija, za slovensko mladinsko reprezentanco pa na treh mladinskih Svetovnih prvenstvih.

Trenutno je profesionalni inline hokejist, član kluba na Mallorci. Sotlar je dvakratni slovenski državni in dvakratni španski državni prvak v inline hokeju.

Pregled kariere

|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
| 16
| 5
| 4
| 9
|
| 2
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| HK Tivoli
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 20
| 8
| 7
| 15
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 03
|
| 5
| 3
| 2
| 5
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 03/04
|
| 19
| 13
| 13
| 26
|
| 10
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| HK Tivoli
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 16
| 7
| 5
| 12
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 04/05
|
| 15
| 6
| 10
| 16
|
| 24
|
| 4
| 5
| 4
| 9
|
| 2
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 19
| 5
| 5
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 05
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| +1
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 3
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 123
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 102
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 102
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HD HS Olimpija
Slovenski inline hokejisti